El nombre Walter Ibáñez puede hacer referencia a:

 Walter Ibáñez Olivares (1958-), político, ingeniero y escritor peruano.
 Walter Ibáñez (futbolista) (1984-), exfutbolista y mánager deportivo uruguayo.